Алекса́ндр Константи́нович Соловко́в — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году в деревне Синцово (ныне — в  Пензенской области). Член ВКП(б).

С 1936 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1936—1983 гг. — помощник мастера, начальник смены, секретарь парторганизации мартеновского цеха № 3, заместитель секретаря парткома Магнитогорского металлургического комбината, секретарь горкома ВКП (б) г. Магнитогорска, начальник смены, заместитель начальника мартеновского цеха № 1 ММЗ, первый секретарь Сталинского райкома, первый секретарь горкома ВКП (б) г. Магнитогорска, начальник мартеновского цеха № 1 ММК, директор Ашинского металлургического завода.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва

Умер в 1983 году в Аше.

Ссылки 
 Соловков

Первые секретари Магнитогорского горкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва